Csehország
 Ždánice, település a Hodoníni járásban
 Ždánice, település a Kolíni járásban
 Ždánice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Ždánice, Vilémov településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Staré Ždánice, település a Pardubicei járásban